El nombre Kato puede referirse a:
Kato: Música Penquista de Synth Rock Pop de Concepción, Chile, ex bajista de Banda Mulier.
Kato:  Personaje de origen asiático que aparece en el cómic y serie de TV El Avispón Verde, interpretado por Keye Luke en la década del cuarenta y Bruce Lee en la década de 1960.
Kato: Banda musical uruguaya.
Kato: Un personaje de radio/televisión que se hizo famoso como testigo del asesinato que cometió O.J. Simpson.
Kato: Un almirante japonés del siglo XIX, que fue primer ministro.
Kato:  Una escritora argentina de origen cordobés de la época contemporánea.
Kato: Un personaje ficticio del manga y anime Gantz.